Джон Робертс: Робертс, Джон (1918—2016) — американский химик.
 Робертс, Джон Гамильтон (1895—1962) — канадский военачальник, генерал-майор, участник обеих мировых войн.
 Робертс, Джон Гловер (род. 1955) — американский юрист, председатель Верховного суда США с 2005 года.